

Багерове — селище міського типу в Ленінському районі Автономної Республіки Крим
 Багерове — залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці
 Багерове — військово-повітряна база у східному Криму (за 3 км від однойменного селища)